Лос Карлос има више значења:

 Лос Карлос (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Карлос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Карлос (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Карлос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Карлос (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Карлос (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику